Алексеевка () — село в Единецком районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село Алексеевка расположено примерно в 8 км к югу от города Единец на высоте 187 метров над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — сёла Блештены и Забричаны.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Алексеевка проживает 731 человек (330 мужчин, 401 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района